Братья Анри и Рене-Эмиль Боссьер ( (5 февраля 1857 года — 11 января 1941 года) и  (25 июня 1859 года — 11 июля 1941 года)) — французские авантюристы, внесшие значительный вклад в колонизацию Французских Южных и Антарктических территорий.

Биография 
Анри и Рене-Эмиль Боссьер родились в Гавре в семье судовладельца. Свою деятельность они начали в Патагонии, занимаясь производством тюленьего жира. После этого они решили заняться овцеводством на островах Кергелен, которыми в январе 1893 года овладела Франция. В июле 1893 года они получили от французского правительства право использовать морские ресурсы архипелага в течение пятидесяти лет. В 1895 году Рене-Эмиль был официально назначен представителем Франции в Кергелене. Братья отправились на острова на шхуне, которую они купили на Фолклендских островах в Аргентине, где они покупали овец. Эта попытка закончилась неудачно и братья должны были вернуться в Гавр в 1901 году.
В начале XX века братья присоединились к экспедиции Раймонда Раллиера Бати которая отправилась на Кергелен с целью охоты на китов и тюленей. Они подписали соглашение с норвежской компанией об создании китобойной станции в Кергелене, создании там животноводческой фермы и добыче угля. Анри Боссьер прибыл на архипелаг в ноябре 1908 года и вместе с Раллиером Бати начали исследовать остров. В апреле 1909 года Анри вернулся в Южную Африку, оставив на норвежцев благоустройство станции и её дальнейшее развитие.
В мае 1911 года братья Боссьер основали Лигу Кергелен, а также новое поселение Порт Куврё в южной части залива китобоев. Вскоре они развили свою деятельность на островах Св. Павла и Амстердама. В 1913 году Рене импортировал тысячу фолклендских овец, но большая часть погибла во время перевозки. В 1913 году Лига Кергелен прекратило свою деятельность, и в 1914 году сотрудники вернулись во Францию.

Рене Боссьер продолжал попытки развить хозяйственную деятельность на архипелаге и в 1922 году он снова прибыл на Кергелен с пастухами и новым скотом, который он купил в Кейптауне. Однако в 1931 году станция была захвачена новой англо-норвежской компанией, а Рене Боссьер покинул остров на корабле. В результате своей неудачной деятельности братья обанкротились. Они оба умирают в нищете в 1941 году.

Литература 
 P. Arnaud, J. Beurois, Les Armateurs du Rêve, 1996
 D. Floch, Les Oubliés de l'île Saint Paul, des Crozet et des Kerguelen, 2000
 G. Delépine, Les Îles australes françaises, 1995, с. 127—137
 G. Janichon, Ch. De Marliave, L’Aventure polaire française, 1997, с. 156—159
 Numa Broc, Dictionnaire des Explorations de France, T.4, Océanie, 2003, с. 88-89
 Notice sur les îles Kerguelen, 1893
 Nouvelle notice sur les îles Kerguelen, possession française, 1907
 La Terre de Kerguelen, colonie française, 1910

Ссылки 
 Les frères Bossière 

Боссьер
Авантюристы XIX века